Lichtenau ist der Name folgender Orte: 

Städte und Gemeinden:
 Lichtenau (Baden), Stadt im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Lichtenau (Westfalen), Stadt im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Lichtenau (Mittelfranken), Markt im Landkreis Ansbach, Bayern
 Lichtenau (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen
 Hessisch Lichtenau, Stadt im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Lichtenau im Waldviertel, Marktgemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Lichtenau im Mühlkreis, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Ortsteile:
 Lichtenau (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lichtenau (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Lichtenau (Lübbenau/Spreewald), Gemeindeteil von Kittlitz, Ortsteil der Stadt Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Lichtenau (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lichtenau (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lichtenau (Neustadt an der Orla), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Lichtenau (Ringelai), Ortsteil der Gemeinde Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lichtenau (Rothenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Lichtenau (Schleusegrund), Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Lichtenau (Stützengrün), Ortsteil der Gemeinde Stützengrün, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lichtenau (Weichering), Ortsteil der Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Lichtenau (Weilheim in Oberbayern), Ortsteil der Stadt Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Lichtenau (Gemeinde Schönbach), Ortschaft der Gemeinde Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Lichtenau (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Lichtenau (Gemeinde Grünbach), Katastralgemeinde der Gemeinde Grünbach im Bezirk Freistadt, Oberösterreich

sowie:
 Lechowo, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Zaręba Ort in der Landgemeinde Lubań in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Alluitsoq, Ort in Grönland
 Lichkov, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí in Tschechien
 Lichtenau (Ohio), Geisterstadt im Coshocton County, Ohio, Vereinigte Staaten

Verwaltungseinheiten:
 Amt Lichtenau (Hessen) der Landgrafschaft Hessen-Kassel bzw. des Kurfürstentums Hessen
 Amt Lichtenau (Ortenau) in der Ortenau
 Amt Lichtenau (Westfalen) im Fürstbistum Paderborn, später im Kreis Büren
 Kanton Lichtenau (Departement der Werra) im Distrikt Eschwege des Departements der Werra im Königreich Westphalen
 Kanton Lichtenau (Departement der Fulda) im Distrikt Paderborn des Departements der Fulda im Königreich Westphalen

Schlösser, Burgen, Festungen, Palais:
 Burg Lichtenau, Burg in Lichtenau, Westfalen
 Burgruine Lichtenau bei Neckartailfingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schloss Lichtenau (Niederösterreich), Schloss bei Lichtenau im Waldviertel, Niederösterreich
 Schloss Lichtenau (Oberösterreich), Schloss bei Haslach an der Mühl, Oberösterreich
 Schloss Lichtenau (Stuhlfelden), Schloss in Stuhlfelden im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Palais Lichtenau, klassizistisches Gebäude in Potsdam
 Festung Lichtenau, ehemals zur Stadt Nürnberg gehörige Renaissancefestung in Mittelfranken

Sonstiges:
 Lichtenau (Fluss), linker Quellfluss der Schwarza in Südthüringen

Lichtenau ist der Name folgender Personen:
 Heinrich IV. von Lichtenau (1443/1444–1517), Bischof von Augsburg
 Wilhelmine von Lichtenau (1752–1820), Geliebte von König Friedrich Wilhelm II.

Siehe auch:
 Lichtenauer